Hirtenteich steht für:
 Hirtenteich (Darmstadt)
 Hirtenteich (Hohenberg an der Eger), siehe Brutteich
 Hirtenteich (Mücheln, Geiseltal), siehe Liste der Kulturdenkmale in Mücheln (Geiseltal)#Gröst
 Hirtenteich (Park Klein-Glienicke), siehe Park Klein-Glienicke#Täler